Femmes d’aujourd’hui steht für:

 Femmes d’aujourd’hui (Album), Musikalbum der Sängerin Jeanne Mas
 Femmes d’aujourd’hui (Zeitschrift), belgische Frauenzeitschrift